Live in Japan — двойной концертный альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в 1992 году.

Об альбоме 
В 1991 году близкий друг музыканта Эрик Клэптон уговорил Харрисона отправиться в тур по Японии. Результатом явился второй и последний концертный альбом Джорджа Харрисона, на котором представлены как песни из репертуара The Beatles, так и номера, написанные Харрисоном во время его сольной карьеры.

Альбом переиздан в 2004 году с добавлением формата SACD.

Список композиций 
Автор всех песен — Джордж Харрисон, если не указано иное.

Первый диск 
 «I Want to Tell You» — 4:33
 Впервые записана на альбоме The Beatles «Revolver» (1966)
 «Old Brown Shoe» — 3:51
 Впервые записана как обратная сторона к синглу The Beatles «The Ballad of John and Yoko» (1969)
 «Taxman» — 4:16
 Впервые записана на альбоме The Beatles «Revolver» (1966)
 Начинается с оригинальной записи 1966 года (начальный отсчет и кашель)
 «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» — 3:37
 Впервые записана на альбоме Харрисона «Living in the Material World» (1973)
 «If I Needed Someone» — 3:50
 Впервые записана на альбоме The Beatles «Rubber Soul» (1965)
 «Something» — 5:21
 Впервые записана на альбоме The Beatles «Abbey Road» (1969)
 «What Is Life» — 4:47
 Впервые записана на альбоме Харрисона «All Things Must Pass» (1970)
 «Dark Horse» — 4:20
 Впервые записана на альбоме Харрисона «Dark Horse» (1974)
 «Piggies» — 2:56
 Впервые записана на альбоме The Beatles «The Beatles» (1968)
 «Got My Mind Set on You» (Руди Кларк) — 4:56
 Впервые записана на альбоме Харрисона «Cloud Nine» (1987)

Второй диск 
 «Cloud 9» — 4:23
 Впервые записана на альбоме Харрисона «Cloud Nine» (1987)
 «Here Comes the Sun» — 3:31
 Впервые записана на альбоме The Beatles «Abbey Road» (1969)
 «My Sweet Lord» — 5:42
 Впервые записана на альбоме Харрисона «All Things Must Pass» (1970)
 «All Those Years Ago» — 4:26
 Впервые записана на альбоме Харрисона «Somewhere in England» (1981)
 «Cheer Down» (Харрисон/Том Петти) — 3:53
 Впервые записана на саундтреке к фильму «Смертельное оружие 2» (1989)
 «Devil’s Radio» — 4:25
 Впервые записана на альбоме Харрисона «Cloud Nine» (1987)
 «Isn’t It a Pity» — 6:33
 Впервые записана на альбоме Харрисона «All Things Must Pass» (1970)
 «While My Guitar Gently Weeps» — 7:09
 Впервые записана на альбоме The Beatles «The Beatles» (1968)
 Примечательна удлинённым (по сравнению с оригиналом) соло Эрика Клэптона, а также своего рода «соло-дуэлью» Клэптона и Харрисона. В конце номера можно услышать, как Харрисон представляет Клэптона: «Eric Clapton, psycho guitar… Well, you have a real psycho guitar, huh?..»
 «Roll Over Beethoven» (Чак Берри) — 4:45
 Впервые записана на альбоме The Beatles «With The Beatles» (1963)

Участники записи 
 Джордж Харрисон — гитара, вокал
 Стив Ферроне — ударные
 Рэй Купер — перкуссия
 Грег Филлингейнс — клавишные, бэк-вокал
 Чак Ливелл — клавишные, бэк-вокал
 Нэйтан Ист — бас, бэк-вокал
 Энди Фэйруэзер-Лоу — гитара, бэк-вокал
 Эрик Клэптон — гитара, бэк-вокал
 Тесса Найлс — вокал
 Кэти Киссун — вокал

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы 1992 года
Концертные альбомы 1992 года